Миловановићи могу да буду:

 Миловановић (презиме), српско презиме
 Миловановићи из Ботуње, српска породица

или

 Миловановићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Миловановић
 Милован